Vignettering, kunstvorm
Vignettes (Marilyn Crispell), muziekalbum van Marilyn Crispell;
Vignettes (Rick Wakeman), muziekalbum van Rick Wakeman;